Hypomesus är ett släkte av fiskar. Hypomesus ingår i familjen norsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsfiskar
Hypomesus